Тус — фамилия и топоним.
 Тус — город в Иране.
 Тус — озеро в Хакасии.
 Тус, Антон (род. 1931) — хорватский военный деятель, генерал армии.

См. также 
 Туси — нисба, указывающая на принадлежность хозяина имени к городу Тус